Вида Јерман (Загреб, 28. мај 1939 — Загреб, 10. децембар 2011) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|5
|12
|7
|3
|1
|30
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|5
|4
|0
|0
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|4
|5
|3
|17
|2
|31
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|11
|23
|15
|20
|3
|74
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1964. || Свануће || Девојка из ресторана
|-
| 1968. || -{The Valley of Death}- || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Јана (ТВ филм) || Лиђа
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || Господична Маријана
|-
| 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Тајница
|-
| 1971. || Маскарада || Дина
|-
| 1971. || Романса коњокрадице || Девојка
|-
| 1973. || -{Little Mother}- || /
|-
| 1974. || Човик и по (ТВ серија) || Стана
|-
| 1974. || У регистратури || /
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом (ТВ серија) || Ленка
|-
| 1979. || Ивањска ноћ (ТВ филм) || Алма де ла Кроче / глумица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Год (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Госпођица || /
|-
| 1981. || Лидија (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Јеленко || Талијанка
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Ленка
|-
| 1982. || Невоље једног Бранимира (ТВ серија) || Учитељица
|-
| 1982. || Немир || /
|-
| 1982. || Софијин избор || 
|-
| 1983. || Медени мјесец || /
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко (ТВ серија) || Конобарица
|-
| 1985. || Етер (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || -{Transylvania 6-5000}- || /
|-
| 1985. || -{The War Boy}- || 
|-
| 1986. || Обећана земљa || Конобарица
|-
| 1986. || Вечерња звона || Меирина тетка 2
|-
| 1986. || Како преживјети до првог (ТВ филм) || Газдарица
|-
| 1987. || -{The Princess Academy}- || 
|-
| 1987. || Официр с ружом || Жена која чува децу
|-
| 1987. || Теревенка (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Dirty Dozen: The Series (ТВ серија) || 
|-
| 1988. || Вечерња звона (ТВ серија) || Меирина тетка 2
|-
| 1988. || Сокол га није волио || Ханзикина жена
|-
| 1989. || Птице небеске (ТВ мини серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Неуништиви (ТВ серија)|| /
|-
| 1991. || Чаруга || Ката
|-
| 1991. || The Pope Must Die || 
|-
| 1991. || -{Memories of Midnight}- (ТВ филм) || 
|-
| 1991. || -{Ashenden}- (ТВ мини серија|| 
|-
| 1992. || Златне године || Гошћа 3
|-
| 1992. || Бака бијела (ТВ филм)|| Суседа из ходника
|-
| 1993. || Млакарова љубав (ТВ серија)|| Жена са псом
|-
| 1993. || Деатх Траин (ТВ филм) || Немачки доктор
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1994. || Вуковар се враћа кући || /
|-
| 1995. || Посебна вожња || /
|-
| 1982 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Конобарица / Новинарка / Госпођа у аутобусу
|-
| 1997. || Трећа жена || Кривићева пратиља
|-
| 1999. || Четвероред || Спиридона Атанасковић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Наши и ваши (ТВ серија) || Барбара
|-
| 2002. || Сјећање на Георгију || /
|-
| 2004. || Златни врч (ТВ серија) || Евелина Могнер
|-
| 2004. || Случајна супутница || Госпођа 2
|-
| 2004 2005. || Вила Марија (ТВ серија)|| Митзy Јурак
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Цонцова мама
|-
| 2006. || Бибин свијет (ТВ серија)|| Пишкорићева жена
|-
| 2006. || Обични људи (ТВ серија) || 
|-
| 2006. || Луда кућа (ТВ серија) || Невенка
|-
| 2005 2007. || Забрањена љубав (ТВ серија) || Тамара Перишић / Рецепционерка
|-
| 2007. || Цимер фрај (ТВ серија) || Мирна
|-
| 2004 2007. || Наша мала клиника || Штефица Кунић
|-
| 2008. || Понос Раткајевих || Милдред
|-
| 2008. || Заувијек сусједи || Ружица Фердић
|-
| 2008. || Брачне воде (ТВ серија)|| Госпођа у дућану
|-
| 2008. || Хитна 94 (ТВ серија) || Радојкина мајка
|-
| 2008. || Мамутица (ТВ серија) || Суседа
|-
| 2006 2009. || Одмори се, заслужио си (ТВ серија) || Ханзијева жена
|-
| 2009. || Закон || Пензионерка 1
|-
| 2009. || Све ће бити добро (ТВ серија) || Гђа Милковић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2009 2010. || Долина сунца (ТВ серија)|| Винка
|-
| 2010. || Нека остане међу нама || Конобарица
|-
| 2011. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Госпођа Мина
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2011.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани